Prinzessin steht für:

 weiblicher Adelstitel, siehe Prinz

Werktitel:
 Prinzessin (1966), schwedisches Schwarzweiß-Filmdrama von Åke Falck
 Prinzessin (2006), deutscher Spielfilm von Birgit Grosskopf

Siehe auch:
 Prinzessinnen-Denkmal (Begriffsklärung)
 Prinzessinnengarten (Begriffsklärung)

 Princess (Begriffsklärung)
 Prinz (Begriffsklärung)